Монако може да се отнася за:

 Монако – княжество в Европа
 Членовете на монегаската княжеска фамилия
 АС Монако ФК – футболен отбор от княжество Монако
 Гран При на Монако – състезание от Формула 1
 Писта „Монако" – другото име на пистата за Формула 1 „Монте Карло“
 Хуан Монако (р. 1984) – аржентински тенисист
 Додж Монако – модел на Додж